Dart kan syfta på följande:

 Dart, ett kastspel
 Dart (film), en svensk kortfilm (2007)
 Dart (programspråk), ett programspråk
 DART, förkortning för Driftsättning av regional trafikinformatik, ett regionalt trafiksamarbete i västra Sverige
 Cape Dart, en udde i Antarkis
 Mount Dart, ett berg i Antarktis